Casco ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Casco (Maine)
 Casco (Michigan)
 Casco (Minnesota)
 Casco (Virginia)
 Casco (Wisconsin), im Kewaunee County
 Casco (Town), Town(ship) im Kewaunee County, Wisconsin
 Casco Junction, im Kewaunee County, Wisconsin

Geografisches:
 Casco Bay, Bucht im Golf von Maine
 Casco (Berg) in Spanien
 Point Casco, Antarktika

Casco steht außerdem für:
 Casco (Unternehmen), ein Unternehmen im Bereich Sicherheitstechnik
 die Kinder mulattischer Eltern im lateinamerikanischen Kastensystem, siehe Casta (Lateinamerika)
 mehrere Kriegsschiffe der Vereinigten Staaten, siehe USS Casco und Casco-Klasse
 den den Gutshof einer Estancia bildenden Gebäudekomplex

Siehe auch:
 Kasko